

Cariche 
Senatore – membro di un Senato
Senatore – membro del Senato romano

Onomastica
Senatore – nome proprio di persona italiano maschile

Persone 
Senatore – nobile longobardo
Senatore di Milano – arcivescovo italiano, venerato come santo dalla Chiesa cattolica
Gianluca Senatore – chitarrista e bassista italiano
Leonardo Senatore – rugbista argentino
Paola Senatore – attrice cinematografica italiana
Pasquale Senatore – politico italiano
Sebastian Senatore – calciatore uruguaiano naturalizzato svedese

Pagine correlate 
 Senator